Сезон НБА 1975–1976 був 30-им сезоном в Національній баскетбольній асоціації. Переможцями сезону стали «Бостон Селтікс», які здолали у фінальній серії «Фінікс Санз».

Регламент змагання
Участь у сезоні брали 18 команд, розподілених між двома конференціями — Східною і Західною, кожна з яких у свою чергу складалася з двох дивізіонів.

По ходу регулярного сезону кожна з команд-учасниць провела по 82 гри (по 41 грі на власному майданчику і на виїзді).

До раунду плей-оф виходили по п'ять найкращих команд кожної з конференцій, причому переможці дивізіонів посідали місця угорі турнірної таблиці конференції, навіть при гірших результатах, ніж у команд з інших дивізіонів, які свої дивізіони не виграли. Плей-оф відбувався за видозміненою олімпійською системою, у першому раунді якої між собою зустрічалися команди, які зайняли четверте й п'яте місця у кожній конференції. У півфіналах конференцій на переможців першого раунду чекали переможці регулярного сезону відповідної конференції, другу півфінальну пару складали команди, які за результатами регулярного сезону посіли друге і третє місця у своїй конференції. У першому раунді переможці визначалися у серії ігор до двох перемог однієї з команд, у подальших раундах — до чотирьох перемог. Чемпіони кожної з конференцій, що визначалися на стадії плей-оф, для визначення чемпіона НБА зустрічалися між собою у Фіналі, що складався із серії ігор до чотирьох перемог.

Регулярний сезон

Підсумкові таблиці за дивізіонами

Підсумкові таблиці за конференціями

Легенда:
z, y – Переможці дивізіону
x – Учасники плей-оф

Плей-оф

Переможці пар плей-оф позначені жирним. Цифри перед назвою команди відповідають її позиції у підсумковій турнірній таблиці регулярного сезону конференції. Цифри після назви команди відповідають кількості її перемог у відповідному раунді плей-оф.

Лідери сезону за статистичними показниками

Нагороди НБА

Щорічні нагороди

Найцінніший гравець: Карім Абдул-Джаббар, «Лос-Анджелес Лейкерс»
Новачок року: Алван Адамс, «Фінікс Санз»
Тренер року: Білл Фітч, «Клівленд Кавальєрс»
Найцінніший гравець Матчу всіх зірок НБА: Дейв Бінг
Перша збірна всіх зірок:
Рік Беррі, «Голден-Стейт Ворріорс»
Джордж Макгінніс, «Філадельфія Севенті-Сіксерс»
Карім Абдул-Джаббар, «Лос-Анджелес Лейкерс»
Нейт Арчибальд, «Канзас-Сіті Кінгс»
Піт Маравич, «Нью-Орлінс Джаз»
Збірна новачків НБА:
Джо Мерівезер, «Х'юстон Рокетс»
Алван Адамс, «Фінікс Санз»
Ліонел Голлінс, «Портленд Трейл-Блейзерс»
Джон Шумейт, «Фінікс Санз»/«Баффало Брейвз»
Гас Вільямс, «Голден-Стейт Ворріорс»
Перша збірна всіх зірок захисту:
Пол Сілас, «Бостон Селтікс»
Джон Гавлічек, «Бостон Селтікс»
Дейв Ковенс, «Бостон Селтікс»
Норм Ван Ліер, «Чикаго Буллз»
Слік Воттс, «Сіетл Суперсонікс»
Друга збірна всіх зірок захисту:
Джим Бруер, «Клівленд Кавальєрс»
Джамал Вілкес, «Голден-Стейт Ворріорс»
Карім Абдул-Джаббар, «Лос-Анджелес Лейкерс»
Джим Клімонс, «Клівленд Кавальєрс»
Філ Сміт, «Голден-Стейт Ворріорс»

Посилання 
Детальна статистика сезону НБА на сайті www.basketball-reference.com